Дэвид Прайс:
 Прайс, Дэвид (род. 1985) — американский бейсболист.
 Прайс, Дэвид (род. 1983) — британский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории.
 Прайс, Дэвид Пауэлл (1790—1854) — английский флотоводец, контр-адмирал (1850), эсквайр.